OIII est un sigle formé des lettres O, I, I et I. Il peut faire référence à :

O III, l'oxygène doublement ionisé.